И́жма () — село в Республике Коми России. Административный центр Ижемского района и  сельского поселения Ижма.

География 
Расположено в центральной части республики в 600 км к северо-востоку от Сыктывкара, в 200 км к северу от Ухты, на берегу реки Ижма.

История 
С 1922 года по 1929 год Ижма была административным центром Ижмо-Печорского уезда автономной области Коми (Зырян) Архангельской губернии. До этого Ижма входила в состав Печорского уезда.

Население

Достопримечательности 
 Церковь Преображения господня — архитектурная доминанта села. Каменное здание храма с колокольней возводилось в 1806-1828 годах вместо разобранного деревянного.

 Дом купца Норицина — деревянное двухэтажное здание с мезонином конца ХІХ века, где в 1918-1919 годах размещался штаб красных партизан.

 Дом Попова В. М. (1872 года постройки), где расположен  Ижемский районный историко-краеведческий музей.

Люди, связанные с селом 
 В селе родились
 Семяшкин, Гавриил Прокопьевич (1888—1937) — Герой Труда.
 Ануфриев, Александр Александрович (1926—1966) — бронзовый призёр Олимпийских игр 1952 года

 Известные фамилии в Ижме
 Коневы
 Каневы
 Артеевы

 Люди, работавшие в селе

 Сергей Михайлович Сотников (род. 5 февраля 1958, Красный Ключ, Башкирская АССР) — начальник структурного подразделения «Вертолётная площадка Ижма» федерального государственного унитарного предприятия «Комиавиатранс». Известен тем, что в течение 12 лет после закрытия аэропорта «Ижма» собственными усилиями сохранял взлётно-посадочную полосу в рабочем состоянии, что способствовало благополучному исходу при аварийной посадке самолёта Ту-154 7 сентября 2010 года. Сотников учился в Егорьевском авиационном техническом училище гражданской авиации, а после его окончания в 1978 году работал техником и начальником склада ГСМ в Печоре.

См. также 
 Ижма (аэропорт)

Литература 

 Памятная книжка для Архангельской губернии на 1862 г. Архангельск. Губ. тип. 1862 г. Ижма. стр. 130-143.

Примечания

Ссылки 
 Ижма
 Официальный сайт Ижемского района

Населённые пункты Ижемского района
Районные центры Коми
Коми-ижемцы